Reban kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Reban, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Reban, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar